Antônio Pinto (ou António Pinto, ou ainda Antonio Pinto) pode se referir a:

Brasileiros
 Antônio Pinto Nogueira Acioly, político
 Antônio Pinto de Oliveira, nobre
 Antônio Pinto de Mendonça, sacerdote e político
 Antônio Pinto Chichorro da Gama, jurista e político
 Antonio Alves Pinto, compositor

Portugueses
 António Pinto (fundista)
 António Pinto Basto, fadista
 António Pinto Quartin, anarquista
 António Pinto Leite, jurista
 António Pinto da Costa Carneiro, jornalista e político
 António Pinto Madureira Júnior, político
 António Pinto Freitas, arquiteto
 António Pinto de Magalhães Aguiar, matemático
 António Pinto Monteiro, professor

Outros
 Francisco Antonio Pinto, político chileno

Ver também
 
 

Desambiguações de antropônimos